
Molekulska formula -{C22H31N3O2}- se može odnositi na:

 -{Solvent Yellow 124}-
 Piboserod